Toendzja (rivier), rivier in Bulgarije en Europees Turkije
 Toendzja (gemeente), gemeente in de Bulgaarse oblast Jambol